Schellemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Schellemann (1924–2010), deutscher Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Zeichner
 Margot Schellemann (1930–2012), deutsche Puppenspielerin, Schauspielerin, Sprecherin und Filmeditorin
 Walter Schellemann (1931–2008), deutscher Puppenspieler, Sprecher und Filmeditor

Siehe auch:
 Schellmann